Den Namen Strandhalle tragen zahlreiche Gebäude:

 Strandhalle (Bremerhaven)
 Strandhalle (Langeoog)
 Strandhalle (Ueckermünde)
 Strandhalle (Wilhelmshaven)